

Сентябрь 
 22 сентября — Арнольд, епископ Фрайзинга (875—883).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Вела Хименес, граф Алавы (около 870—883), родоначальник семьи Вела.
 Гвидо II, герцог Сполето (880—882/883) из династии Гвидонидов.
 Давуд аз-Захири, мусульманский улем, факих, муджтахид, основатель и эпоним захиритского мазхаба.
 Мухаммад ибн Нусайр, ученик десятого имама шиитов-имамитов Али Аль-Хади и одиннадцатого имама, Хасана аль-Аскари.
 Пи Жисю, китайский поэт.
 Тьерри Казначей, граф Отёна 878—879, сеньор Перреси и Божи (877—883), советник короля Западно-Франкского королевства Людовика III.

Примечания 

0883